Lai Chau kan syfta på:

 Lai Châu (provins) – en provins i Vietnam
 Lai Châu (stad) – en stad i samma provins